Yellowknife steht für:
Yellowknife (Stadt), eine Stadt in Kanada
Yellowknife (Volk), eine First Nation in Kanada
Yellowknife River, einen Fluss in Kanada
Yellowknife Highway, einem Highway in Kanada
Yellowknife Airport, einem Flughafen in der Stadt Yellowknife